Noctum  kan syfta på:
 Noctum – rockband från Uppsala
 Noctum – en midnattsbön, se tidegärd